Barbatia är ett släkte av musslor. Barbatia ingår i familjen Arcidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Barbatia